Die Saison 1999/2000 war die neunte Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Vor Beginn der slowenischen Meisterschaft nahmen der HK Jesenice und der HDD Olimpija Ljubljana an der ersten Austragung des neu geschaffenen und als Nachfolger der Alpenliga konzipierten Bewerbes der Interliga teil. Anschließend spielten die Clubs in der ersten Meisterschaftsphase eine einfache Hin- und Rückrunde gegeneinander. Das Teilnehmerfeld wurde anschließend in eine Meistergruppe und eine untere Gruppe aufgeteilt. Die obere Gruppe trug anschließend eine weitere doppelte, die untere eine einfache Hin- und Rückrunde aus. Anschließend folgten die Playoffs.

Grunddurchgang 
Der Grunddurchgang bestand aus vierzehn Runden. Der HK Bled und der HK Kranjska Gora trugen jedoch nur dreizehn Spiele aus, da eine ihrer Begegnungen abgesagt werden musste.

Zweite Phase 
In Klammer: Bonuspunkte aus der ersten Phase

Meistergruppe

Untere Gruppe 
Der HK Celje wurde im Verlauf der Runde aus der Meisterschaft ausgeschlossen.

Playoffs

Finale 
 21. März 2000: HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
 23. März 2000: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 1:2 n. V. (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
 25. März 2000: HDD Olimpija Ljubljana – HK Jesenice: 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
 28. März 2000: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana: 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Serie um Platz drei 
 HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 3:2
 HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 4:0
 HK Slavija Ljubljana – HK Bled: 5:1
 HK Bled – HK Slavija Ljubljana: 2:3

Serie um Platz fünf 
 HK Kranjska Gora – HK Triglav: 4:2
 HK Triglav – HK Kranjska Gora: 3:4

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Meisterschaftsendstand 
 HDD Olimpija Ljubljana
 HK Jesenice
 HK Slavija Ljubljana
 HK Bled
 HK Kranjska Gora
 HK Triglav
 HK MARC Interieri
 HK Celje

Weblinks 
 Saisonzusammenfassung auf hockeyarchives.info (französisch)

1999/2000
Eishockeysaison 1999/2000